FIFA es una saga de videojuegos de fútbol publicados anualmente por Electronic Arts bajo el sello de EA Sports creado en Japón.

Cuando la saga comenzó a finales de 1993 se destacó por ser el primero en tener una licencia oficial de la FIFA. Las últimas ediciones de la saga contienen muchas licencias exclusivas y los equipos de ligas de todo el mundo, como la Premier League y la Football League inglesa, Serie A italiana, Bundesliga alemana, La Liga Primera División de España, Selecciones Nacionales, entre otras ligas más que han ido agregando a lo largo de estos últimos años, lo que permite el uso real de los estadios, cánticos del público, nombres reales de los jugadores y sus semejanzas en cómo juegan dentro del campo, etc.

Saga FIFA 

El primer juego de la saga se caracterizaba por su perspectiva isométrica o de tres cuartos, que se diferenciaba de los otros títulos que ofrecían una vista desde arriba o vista de pájaro. Un aspecto importante era el sonido del público en el estadio, que estaba basado en grabaciones en vivo y que le proporcionaban un mayor realismo al desarrollo del juego con cánticos de los aficionados. El juego presentaba representativos nacionales, y un equipo especial formado por un selectivo de jugadores, este equipo se llama EA Sports.

A pesar de todos los defectos que presentaba no hay duda que en su época fue todo un éxito, la gente de EA Sports año tras año continuaba mejorando sus juegos FIFA.

La nueva generación de FIFA cambio mucho, la inteligencia artificial (IA) de los jugadores es ahora más desarrollada. Por ejemplo, en el mano a mano los porteros son más rápidos y si el jugador no pasa el balón o tira a portería, el portero robará el balón a su rival. Los guardametas también pueden ser expulsados y ahora pueden manejarse con modo manual, lo que hará las cosas más complicadas aún.
Uno de los mejores videojuegos de la saga FIFA ha sido el FIFA 2002 en el cual se pueden hacer diferentes tipos de acciones con los jugadores y además tiene muy buena resolución, los narradores tienen ya muchas frases más que en sagas anteriores.

Se trata de la primera saga que ha batido récords con sus mil millones de ventas convirtiéndose en un referente en simulación deportiva'.

Ligas y Torneos incluidos en la SAGA 

 El FIFA International Soccer (FIFA 94) solo incluía 48 selecciones nacionales. 
 † = No todos los equipos licenciados
 ‡ = Equipos ficticios

Selecciones Nacionales incluidas en la Saga

Fútbol Femenino 
Por primera vez en la franquicia FIFA 16 lanzado en el año 2015, se incluyó a 12 Selecciones nacionales femeninas. Los equipos disponibles en esa edición fueron los de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México y Suecia. En FIFA 20 ya son 16 las selecciones en juego, por sobre 49 masculinas. 
Sin embargo, en el videojuego FIFA 22, se añadieron varias ligas femeninas.

Saga FIFA World Cup 

Primer juego basado en la Copa Mundial de Fútbol desarrollado por EA Games tras obtener la licencia por parte de la FIFA en 1997. A diferencia de sus antecesores, desarrollados por la desaparecida U.S. Gold, este juego contenía gráficos en 3D. Cuenta con un modo llamado World Cup Classics, que permite disputar viejas finales de la Copa del Mundo.

Licencias del juego FIFA World Cup 
 1998 FIFA World Cup
 2002 FIFA World Cup
 2006 FIFA World Cup
 2010 FIFA World Cup
 2014 FIFA World Cup
 2018 FIFA World Cup 
 2022 FIFA World Cup

Saga FIFA Street

FIFA Street

FIFA Street 2

FIFA Street 3 

 Portada: Gennaro Gattuso, Ronaldinho y Peter Crouch (deformados).
 Desarrollado por: EA Canada.
 Lanzamiento: 28 de febrero de 2008.
 Plataforma(s): Xbox 360, PlayStation 3 y Nintendo DS.
 Descripción: la serie Street de EA ha apostado desde sus inicios por un estilo de juego similar al de este tipo de pachangas entre colegas, aunque haciendo gala de la capacidad de la compañía para hacerse con las licencias de todo tipo de selecciones y jugadores profesionales. Así, la propuesta es simple y directa, fútbol espectáculo con los grandes nombres de las ligas internacionales integrando tu quinteto titular. Los cambios en la entrega de este año, además de la puesta al día del apartado visual, pasan por ajustes en la jugabilidad, retoques en la mecánica de los partidos y novedades en los modos de juego.

FIFA Street 4

Portada 

 1 - Solo en la versión americana.
 2 - Solo en la versión española.
 A partir de FIFA 07 los acompañantes del protagonista (o protagonistas) de la portada varían según la zona de comercialización.

Véase también 
 FIFA
 Fútbol

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de FIFA 10
 Sitio oficial de FIFA 09
 Análisis del FIFA 15 gamestribune.com